Tutanchamun steht für:

 Tutanchamun, einen ägyptischen Pharao der 18. Dynastie

hiervon abgeleitet (teils in abweichender oder aus dem Englischen entlehnter Transliteration):

 Tutanchamun (Musical), ein deutsches Musical von 2008
 Tutanchamun – Das Buch der Schatten, ein Roman des britischen Schriftstellers Nick Drake von 2008
 Tutanchamun – Die Wächter des Todes, ein Roman des französischen Ägyptologen und Schriftstellers Christian Jacq von 2008
 Tutanchamun (Spiel), ein Gesellschaftsspiel von Reiner Knizia

 Tutankhamun (Album), ein Jazz-Album des Art Ensemble of Chicago von 1969
 Tutankhamun (Fernsehserie), eine Miniserie des britischen Fernsehsenders ITV von 2016
 (4848) Tutenchamun, ein Hauptgürtel-Asteroid
 Tutenchamun, Künstlername von Arne Behrens, einem Mitglied des Hamburger Performance-Kollektivs HGich.T